Мартеле́, мартле́ (martelé, от  — молотить, отбивать, отчеканивать) — один из основных штрихов при игре на смычковых музыкальных инструментах.

Является ударным штрихом с острым акцентом в начале, подобно согласной в потоке речи, и всегда с паузой между звуками. Обозначается клинышками над нотами.

Мартеле — способ артикуляции при игре на скрипке, основанный на приёме игры деташе. Данный способ очень похож на штрих маркато (каждая нота отдельным движением смычка, твёрдая атака с последующим ослаблением звука), но разница в том, что в начале исполнитель готовит ноту, прижав смычок к струне и надавив указательным пальцем правой руки на смычок, как бы оттягивая струну перед звукоизвлечением, что придаёт атаке особую силу.

См. также 
 Штрихи смычковых струнных инструментов
 Стаккато
 Пиццикато

Ссылки 

Музыкальные термины
Теория музыки